Новіков Євген Олександрович (нар. 1931) — радянський актор театру і кіно.
 Новіков Євген Олександрович (нар. 1980) — естонський футболіст. 

Сторінки-неоднозначності людських імен